De Triconodontidae zijn een familie van uitgestorven kleine, carnivore zoogdieren die behoren tot de orde Eutriconodonta, endemisch in wat Azië, Europa, Noord-Amerika en waarschijnlijk ook Afrika en Zuid-Amerika zou worden tijdens het Jura tot het Krijt, ten minste vanaf 190 – 70,6 miljoen geleden.

Beschrijving 
Triconodontiden kunnen worden onderscheiden van andere eutriconodonten door de vorm van hun kiezen, die drie hoofdcuspen van ongeveer gelijke grootte droegen. Tijdens occlusie zijn de bovenste en onderste kiezen stevig in elkaar grijpend, waardoor een zelfslijpende snijkant ontstaat. Historisch werd gedacht dat de triconodontiden een ander occlusiepatroon hadden dan andere eutriconodonten, waarbij de middelste knobbel van de onderste molaar (cusp a) paste tussen de middelste knobbel (cusp A) en de voorste knobbel (cusp B) van de bovenste kies, zoals bij de basale mammaliform Morganucodon. Een studie uit 2020 over Priacodon suggereert echter dat triconodontiden hun kiezen op dezelfde manier sloten als andere eutriconodonten (de zogenaamde embrasure-occlusie), waarbij de middelste knobbel (cusp A/a) tussen twee tegenover elkaar liggende kiezen past.

Taxonomie 
De Triconodontidae werd benoemd door Othniel Charles Marsh (1887). Ze werd toegewezen aan Polyprotodontia door Cope (1889); aan Triconodonta door Rasmussen en Callison (1981), Bonaparte (1986), Robert L. Carroll (1988) en Engelmann en Callison (1998); en aan Mammalia door Marsh (1887) en Luo et alii (2001).

Soms worden de Volaticotherini teruggevonden als onderdeel van deze groep. Andere fylogenetische studies groeperen deze echter buiten Triconodontidae.

Fylogenie 
Cladogram naar Gaetano & Rougier, 2011:

Uitgestorven zoogdieren